Вальтер Хальштейн (, , Майнц — , Штутгарт) — немецкий политик и государственный деятель ФРГ, юрист.

Биография 
В.Хальштейн родился в лютеранской семье правительственного чиновника. После окончания гимназии изучал право и политологию в университетах Бонна, Мюнхена и Берлина. В 1925 году защищает диплом в Берлинском университете по юриспруденции. Затем работает в области международного права, с 1929 года — приват-доцент Берлинского университета. С 1930 по 1941 год — профессор частного и общественного права университета Ростока. Был членом некоторых курируемых нацистами организаций (таких, как Национал-социалистского союза защиты права, «Национал-социалистическая народная благотворительность» и т. п.), но членом НСДАП не был. В 1941 году становится профессором права Франкфуртского университета. В 1942—1944 годах — на военной службе, лейтенант артиллерии. Воевал в Северной Африке и во Франции. В 1944 году попадает во Франции в плен к американцам.

В 1945 году В.Хальштейн возвращается из плена и прилагает усилия к открытию университета во Франкфурте-на-Майне. В 1946—1948 годах он его первый избранный директор. Затем был приглашён на работу в США, в 1948-50 — профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне. После возвращения в 1950 году работал над образованием Западногерманского государства. Возглавлял делегации ФРГ на переговорах об её вступлении в ЮНЕСКО и на Парижской конференции по созданию Европейского объединения угля и стали. 28 августа 1950 года назначается статс-секретарём при федеральном канцлере. С момента образования министерства иностранных дел ФРГ в 1951 году и по 1958 год В.Хальштейн — статс-секретарь министерства. Был инициатором доктрины Хальштейна, выступал за налаживание дружественных отношений с Израилем, был сторонником евроинтеграции и, в то же время, противником сближения с социалистическими государствами Восточной Европы, в том числе и с ГДР.

С 1958 года Хальштейн — председатель первой еврокомиссии создаваемого Общего рынка. В 1967 году, по настоянию Шарля де Голля, оставил этот пост. В 1968—1971 годах был председателем Международного европейского движения. В 1969—1972 — депутат бундестага от партии ХДС.

Избранные награды 
 Баварский орден «За заслуги»
 За заслуги перед Итальянской Республикой (орден) (1953)
 Международная премия им. Карла Великого (1961)

Оценка деятельности 
Ежегодно Франкфуртским университетом, городом Франкфурт-на-Майне и Dresdner Bank присуждается премия Вальтера Хальштейна за особый вклад в европейскую интеграцию.

В 1997 году при Берлинском университете образован Институт Вальтера Хальштейна по Европейскому конституционному праву.

Примечания 

Политики Германии
Политики XX века
Участники Второй мировой войны
Военнопленные Германии
Юристы Германии
Ректоры Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Лауреаты международной премии им. Карла Великого
Преподаватели Джорджтаунского университета
Почётные доктора университета Овьедо
Почётные доктора Льежского университета